Fountain City puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Fountain City (Indiana), pueblo en el condado de Wayne, Indiana.
Fountain City (Wisconsin), ciudad en el condado de Buffalo, Wisconsin.